Tullikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tullikari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Tullikari (ö i Mellersta Österbotten), Karleby, 

Robotskapade Finlandförgreningar